Begraafplaats Dalweg (Soest)
Begraafplaats Dalweg (Assen)
Dalweg 36 (Wildervank) (begraafplaats)